Томас Фёрниволл (; 22 июня 1322 — 21 апреля 1365) — английский аристократ, 3-й барон Фёрниволл с 1339 года. Участник Столетней войны.

Биография 
Томас Фёрниволл был старшим сыном 2-го барона Фёрниволла того же имени и его жены Джоан де Верден и родился в 1322 году. После смерти отца в 1339 году он унаследовал семейные владения и баронский титул. Фёрниволл участвовал в войне на континенте: в частности, в 1346 году он сражался при Креси. Барон был женат дважды, на Маргарет (о её происхождении ничего не известно) и на Джоан де Мунтене, дочери сэра Томаса де Мунтене. Оба брака остались бездетными, так что после смерти Томаса в 1365 году его наследником стал младший брат, Уильям Фёрниволл.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Фёрниволл
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Креси
Фёрниволлы